Het Western Amateur is een jaarlijks, internationaal kampioenschap voor golfamateurs.

De eerste editie van het toernooi was in 1899. De winnaar krijgt de George R Thorne Trofee en tot 2007 kreeg de winnaar een wildcard voor het Western Open, na het US Open het oudste toernooi van de Amerikaanse PGA Tour. Beroemde winnaars waren onder meer Ben Crenshaw, Phil Mickelson, Jack Nicklaus en Tiger Woods.

Winnaars

Golftoernooi in de Verenigde Staten
Golftoernooi voor amateurs